Une tétrarchie désigne :
une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est partagé entre quatre personnes :
La tétrarchie, système de gouvernement de l'Empire romain mis en place par Dioclétien à la fin du  pour faire face aux invasions barbares.
Dans l'histoire du christianisme, la tétrachie désigne un mode de gouvernement ecclésiastique du , lorsque les évêchés de Rome, Constantinople, Jérusalem et Alexandrie se partageaient les juridictions locales, avec Rome toutefois comme premier et principal Siège apostolique.

des petits États qui sont des fractions d'un empire plus grand divisé en quatre :
les trois petits États Galates, Trocmes, Tolistobogiens et Tectosages se divisaient chacun en tétrarchies ;
la Judée, à la mort d'Hérode, fut partagée eu quatre tétrarchies (Galilée, Samarie, Judée, Pérée) : les chefs de chacun de ces États étaient dits tétrarques.